Borghetto kan verwijzen naar de volgende Italiaans geografische eenheden:

Dorpen
 Borghetto (Valeggio sul Mincio)

Gemeenten
 Borghetto d'Arroscia
 Borghetto di Borbera
 Borghetto di Vara
 Borghetto Lodigiano
 Borghetto Santo Spirito